Орегон, Oregon:

Топонимы 
 Орегон — гористый штат на северо-западе США, один из так называемых Тихоокеанских штатов.
 Орегонская земля — историческая территория в Северной Америке. Разделена в 1846 году между США и Великобританией (ныне территория Канады).
 Территория Орегон — существовавшая в середине XIX века территория в составе США, включавшая в себя часть Орегонской земли, переданной США по договору с Великобританией.
 Орегон — город в штате Иллинойс, США.
  — покинутый город в Теннесси, США.

Прочее 
 «Орегон» — советский вокально-инструментальный ансамбль 1970-х годов.
 Oregon — группа, образована в 1970 году в Нью-Йорке.

См. также 
 Орегонский договор — договор, заключённый в 1846 года между США и Великобританией. Установил границу между американскими и английскими владениями на территории Орегон.
 The Oregon Trail («Орегонская тропа») — образовательная компьютерная игра о жизни американских пионеров, использовалась в школах Северной Америки. Первые версии написаны в 1971 году, поздние версии распространялись компанией Brøderbund.